Josiah Wedgwood kan syfta på bland andra:

* Josiah Wedgwood I (1730–1795), brittisk keramiker och industriman
 Josiah Wedgwood II (1769–1843), brittisk keramiker och industriman
 Josiah Wedgwood III (1795–1880), brittisk keramiker och industriman
 Josiah Wedgwood IV (1872–1943), brittisk politiker
 Josiah Wedgwood V (1899–1968), brittisk industriman